EJU ist die Abkürzung für
 eine Fluggesellschaft, siehe EasyJet Europe
 einen Sportverband, siehe Europäische Judo-Union

Abkürzung